Флаг Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 1 ноября 2010 года решением Совета Плёсского городского поселения № 59 и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6531.

Флаг является официальным символом Плёсского городского поселения и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубой горизонтальной волнистой полосой из герба городского поселения габаритной шириной в 3/10 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг создан с учётом герба городского поселения, который разработан на основе исторического герба города Плёс Костромского наместничества, Высочайше утверждённого а, подлинное описание которого гласит:

«В 1-й части щита часть герба Костромского: корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами, в голубом поле. Во 2-й части щита в серебряном поле река, с выходящим из неё плёсом, означающее имя сего города».

Плёс — один из старейших городов Ивановской области, ведущий свою историю с 1410 года, когда московский князь Василий I повелел построить здесь укреплённую таможенно-сторожевую заставу.

Использование композиции исторического герба города для современного Плёса подчёркивает историческую, культурную и геральдическую преемственность, неразрывную связь многих поколений жителей города; показывает внимательное отношение плесян к своему наследию.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

История 
Первый флаг муниципального образования «Плёсское городское поселение Приволжского муниципального района Ивановской области» был утверждён 12 апреля 2010 года решением Совета Плёсского городского поселения № 26.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. Поле флага делится по горизонтали на три равные части. Верхняя и нижняя полосы — белые, средняя — голубая. В левой стороне верхней полосы перекрещиваются красные кадуцей и меч».

Обоснование символики 
Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Красный цвет — символизирует мужество, смелость, великодушие.

Меч и кадуцей символизируют то, что Плёс сформировался как один из центров таможенной оборонительной системы великого княжества Московского на Волге в конце XIV — начале XV века. Меч символизирует храбрость и мужество жителей Плёса, защищавших свой город. Кадуцей — жезл Меркурия (греческий Гермес) — бога торговли, переговоров. Кадуцей является символом того, что Плёс долгое время выполнял функции центра взимания таможенной пошлины на Волге.

Примечания